Chixi bezeichnet:

 Chixi (Cangnan) (赤溪镇), Großgemeinde im Kreis Cangnan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Chixi (Jiaocheng) (赤溪镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jiaocheng in der chinesischen Provinz Fujian
 Chixi (Taishan) (赤溪镇), Großgemeinde der Stadt Taishan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chixi (Jinxian) (池溪乡), Gemeinde im Kreis Jinxian in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Chixi (Nanjiang) (赤溪乡), Gemeinde im Kreis Nanjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chixi (Lanxi) (赤溪街道), Straßenviertel der Stadt Lanxi in der chinesischen Provinz Zhejiang